Аллея трудовой славы — название пешеходных зон в ряде городов:

 Аллея трудовой славы в Белгороде
 Аллея трудовой славы в Колпино 
 Аллея трудовой славы в Новоуральске
 Аллея трудовой славы в Самаре